Il singolare maschile del torneo di tennis McDonald's Burnie International 2013, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore John Millman che ha battuto in finale Stéphane Robert 6–2, 4–6, 6–0.

Danai Udomchoke era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare.

Teste di serie

 Lu Yen-Hsun (ritirato per un ascesso dentale)
 Peter Polansky (quarti di finale)
 John Millman (campione)
 Samuel Groth (secondo turno)

  Brydan Klein (secondo turno)
  James Duckworth (primo turno)
  Alessandro Giannessi (primo turno)
  John-Patrick Smith (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

McDonald's Burnie International 2013
ATP Challenger Tour 2013